Agenzia per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma SpA, een overheidsinstelling in Rome
 Auto-controlled Torque Amplification Chamber, een systeem van Honda-motorfietsen